Сезон 1953/54 — 44-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 43-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига A.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1953/54
Чемпионат Австрии 1953/54 на сайте AustriaSoccer.at

1953/1954
Аустрия Вена